Modulair rekenen (ook: modulo)
 Mod (subcultuur), een lid van een Engelse subcultuur uit de jaren zestig
 Mod (computerspelterm), een niet-officiële uitbreiding op een computerspel
 Het originele bestandsformaat van module-muziek
 Moderator (algemeen), in de betekenis van een toezichthouder op een (katholieke) vereniging, op een internetforum of op een andere website
Zie ook MODS:
 MODS, Metadata Object Description Schema, een op XML gebaseerde standaard